Carlos Curbelo ist der Name folgender Personen:

* Carlos Curbelo (Fußballspieler) (* 1954), französisch-uruguayischer Fußballspieler
 Carlos Curbelo (Politiker) (* 1980), US-amerikanischer Politiker